Moussobadougou peut désigner :

Toponymie 
 Moussobadougou, un village rural du  du département et la commune urbaine de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
  Moussobadougou, la commune rurale du département de Péni au Burkina Faso.
 Moussobadougou, le village chef-lieu de la commune homonyme dans le département de M'bahiakro  et la région du N'zi-Comoé en Côte d'Ivoire.